S26 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 , un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la Marine indienne

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique du cœur (contusion, lacération, perforation, rupture traumatique du cœur), d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
  Ligne S26 du RER Argovien en Suisse ;
  Ligne S26 du RER Zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Homonymie